Heinrich von Oldenburg-Wildeshausen ist der Name folgender Personen:

 Heinrich III. von Oldenburg-Wildeshausen (vor 1197–1234), Graf von Wildeshausen und Graf von Bruchhausen
 Heinrich IV. von Oldenburg-Wildeshausen (vor 1233–um 1271), Graf von Wildeshausen